Viktoryja Azaranka era la detentrice del titolo dal 2012, ma è stata eliminata ai quarti di finale da Agnieszka Radwańska.

Li Na ha sconfitto in finale Dominika Cibulková per 7-63, 6-0.

Teste di serie 

  Serena Williams (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (quarti di finale)
  Marija Šarapova (quarto turno)
  Li Na (campionessa)
  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Sara Errani (primo turno)
  Jelena Janković (quarto turno)
  Angelique Kerber (quarto turno)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Roberta Vinci (primo turno)
  Sloane Stephens (quarto turno)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Carla Suárez Navarro (terzo turno)

 Samantha Stosur (terzo turno)
 Kirsten Flipkens (secondo turno)
 Svetlana Kuznecova (primo turno)
 Dominika Cibulková (finale)
 Sorana Cîrstea (primo turno)
 Ekaterina Makarova (quarto turno)
 Elena Vesnina (primo turno)
 Kaia Kanepi (primo turno)
 Alizé Cornet (terzo turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Jamie Hampton (ritirata)
 Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)
 Eugenie Bouchard (semifinale)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Magdaléna Rybáriková (secondo turno)
<li> Bojana Jovanovski (secondo turno)

Qualificazioni 

  Belinda Bencic (secondo turno)
  Carina Witthöft (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Zarina Dijas (terzo turno)
  Katarzyna Piter (primo turno)
  Alla Kudrjavceva (secondo turno)

  Heather Watson (primo turno)
  Lucie Hradecká (secondo turno) 
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Duan Yingying (primo turno)
 Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)

Lucky loser 

  Irina Falconi (secondo turno)

Wildcard 

  Tang Haochen (primo turno)
  Casey Dellacqua (quarto turno)
  Sachia Vickery (primo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)

  Jarmila Gajdošová (primo turno)
  Ashleigh Barty (primo turno)
  Storm Sanders (primo turno)
  Olivia Rogowska (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Australian Open 2014
WTA Tour 2014